Sunrise in Eden () — дебютный студийный альбом австрийской симфо-пауэр-метал-группы Edenbridge, выпущен 25 сентября 2000 года на немецком лейбле Massacre Records.

Sunrise in Eden получил положительные отзывы среди музыкальных критиков и был хорошо воспринят слушателями. Отмечалась вокалистка Сабина Эдельсбахер, которая, по мнению критиков, демонстрирует широкий диапазон своего голоса и хорошо поёт на высоких нотах.

С самого начала Edenbridge находились под сильным влиянием музыки группы Nightwish. Рецензенты также отмечают, что музыка Edenbridge слегка напоминает Nightwish, но далее следует уточнение, что группа из Австрии ни в коем случае не является клоном финской группы. Музыка Edenbridge более мелодичная, но менее «пауэр-металическая», чем у Nightwish, тем не менее песни довольно «тяжёлые».

Кроме высокого качества звука отмечалось и качественное исполнение буклета.

Список композиций

Участники записи

Основные участники 
 Сабина Эдельсбахер — вокал
 Арне Стокхаммер — гитара, клавишные
 Георг Эдельманн — гитара
 Курт Беднарски — бас-гитара
 Роланд Навратил — ударные

Приглашённые музыканты 
 Gandalf — ситар в «My Last Step Beyond»
 Astrid Stockhammer — бэк-вокал

Производство 
 Арне Стокхаммер — продюсирование
 Gandalf — инженерия
 Dennis Ward — микширование
 Jochen Sachse — мастеринг
 Маркус Майер — обложка
 Alexander Rauser — дизайн буклета

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы
 Тексты песен

Альбомы Edenbridge
Альбомы Massacre Records